Okręty US Navy o nazwie USS "Proteus":
 Pierwszy "Proteus" (1864) był parowcem z czasów wojny secesyjnej, który był w służbie w latach 1864-1865.
 Drugi "Proteus" (AC-9) był węglowcem, okrętem głównym węglowców typu Proteus. Był w służbie w latach 1913-1924.
 Trzeci "Proteus" (AS-19) był tendrem okrętów podwodnych typu Fulton. Był w służbie w latach 1944-1947 i 1960-1992.

Proteus